Iermakovo (Marí El), localitat de la República de Marí El, a Rússia
 Iermakovo (Crimea), localitat de la República de Crimea, a Rússia